Reese steht für:
 Reese (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Reese Gesellschaft, Nährmittelfabrik in Hameln
 Reese, Schokoladenkonfekt, siehe Reese’s Peanut Butter Cups
 Reese River in Nevada
 S. Reese Machine Tool Works, US-amerikanischer Automobilhersteller

Reese ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Reese (Steyerberg), Ortsteil der Gemeinde Steyerberg im Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen, Deutschland
 Reese-Kaserne, Militärunterkunft im Augsburger Stadtteil Kriegshaber

in den Vereinigten Staaten:
 Reese (Arkansas)
 Reese (Georgia)
 Reese (Maryland)
 Reese (Michigan)
 Reese (Mississippi)
 Reese (North Carolina)
 Reese (Ohio)
 Reese (Pennsylvania)
 Reese (Cherokee County, Texas)
 Reese (Lubbock County, Texas)
 Reese (Washington)

Siehe auch:
 Reece
 Rees (Begriffsklärung)
 Reesdorf
 Reesen
 Reese-Syndrom
 Rehse
 Reese Building
 Reese-Ellsworth-Klassifikation
 Ries
 Riese (Begriffsklärung)